Парламентские выборы прошли в Азербайджане 1 ноября 2015 года. Их результатом стала победа правящей партии "Ени Азербайджан", которая получила 69 из 125 мест в Национальном собрании, оппозиция выборы бойкотировала.

Избирательная система 
 125 депутатов Национального собрания избираются по одномандатным избирательным округам.

Кампания 
Выборы бойкотировались основными оппозиционными партиями, включая "Мусават", которые обвинили правительство в "массовых нарушениях".

Результаты 
Результаты в избирательном округе 90 (Агдаш) были аннулированы из-за нарушений после обращения двух кандидатов; независимый кандидат Чингиз Асадуллаев был в лидерах.

См.также 

 Список депутатов Национального собрания Азербайджана V созыва

Примечания

Ссылки 

Незавершённые статьи о выборах
Незавершённые статьи по государствоведению
Парламентские выборы в Азербайджане